A designação de Codorna-buraqueira pode referir-se às aves:

 Codorna buraqueira - da espécie Taoniscus nanus.
 Codorna-buraqueira - da espécie Nothura minor.

Desambiguação